Bakonyi József (1819–?) orvos
 Bakonyi József (1918–1991) kertészmérnök
 Bakonyi József (1967) mezőgazdasági mérnök